Observée dans le syndrome de Down (trisomie 21 ou mongolisme), la bradycéphalie est une caractéristique anatomopathologique qui consiste, entre autres nombreuses pathologies, en un aplatissement de l'occiput.

Voir aussi
 Chromosome 21 humain

Anatomopathologie
Maladie chromosomique
Maladie génétique congénitale